

Patronymes 
Atzeni est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Enrico Atzeni, (Cagliari … - …)  est un archéologue et professeur contemporain, éminent connaisseur de la civilisation nuragique.
 Sergio Atzeni,(Capoterra, 1952 – Carloforte, ) écrivain et journaliste italien.
 Giovanni Atzeni dit Tittìa (1985 - …) est un jokey italien.
 Paolo Atzeni (…-…) est chercheur et éminent professeur (Sapienza, Rome)
 Sergio Atzeni (1952 - 1995) poète, écrivain et journaliste italien,
 Alessandro Atzeni (1980 - …) ancien joueur de foot - ball italien (attaquant)

Patronyme italien